Schulenrode steht für:
 Schulenrode, Ortsteil von Cremlingen
 Schulenrode (Bad Harzburg), Wüstung in Bad Harzburg
davon abgeleitet veraltete Bezeichnung für den Stadtteil südöstlich der Lutherkirche